Санта-Мария-Риварредонда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 10,72 км². Население — 99 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса